Станислав Богусла́вский:
 Богуславский, Станислав (1804—1870) — польский актёр, журналист, драматург.
 Богуславский, Станислав Казимирович (1899—1937) — деятель советских спецслужб.